Велтман — фамилия.
 Велтман, Джоэл (род. 1992) — нидерландский футболист, выступающий на позиции защитника, игрок амстердамского «Аякса» и национальной сборной Нидерландов.
 Велтман, Мартинус (1931—2021) — нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1999 г. (совместно с Герардом ’т Хоофтом).

См. также